Дуць Ігор Андрійович — український футболіст, захисник молодіжної збірної України.
 Дуць Олена — українська поетеса.